Chorasan-Türkisch bezeichnet:

 die chorasan-türkische Sprache
 die Chorasan-Türken in Chorasan